Czerwieńsk (stad), stad in Polen
 Czerwieńsk (gemeente), gemeente in Polen